Az alábbi táblázatok az 50 m-es medencében rendezett úszó-világbajnokságok győzteseit ismertetik. Talán meglepő, hogy úszó-világbajnokságokat csak 1973-tól rendeznek, pedig úszó-Európa-bajnokságot már 1926-tól rendeztek. Mindamellett az úszósport már az 1896-os, első újkori olimpiától kezdve minden nyári olimpia kihagyhatatlan és népszerű versenysorozata.

Férfiak versenyszámai

Gyorsúszó számok

Mellúszó számok

Hátúszó számok

Pillangóúszó számok

Vegyesúszó számok

Váltóúszó számok

Nők versenyszámai

Gyorsúszó számok

Mellúszó számok

Hátúszó számok

Pillangóúszó számok

Vegyesúszó számok

Váltóúszó számok

Források 
 Peter Matthew, Ian Morrison, Radó Péter szerk.: Guinness sport-enciklopédia. Solaris Kft., 1991.
 Walter Umminger: A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992.

Úszás témájú listák
Úszás